Akkreditierungsrat steht für:

 das Beschlussorgan der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland
 Österreichischer Akkreditierungsrat
 Deutscher Akkreditierungsrat, eine ehemalige Organisation
 Schweizerischer Akkreditierungsrat